La saison 2009-2010 de l'Amiens SC voit le club évoluer en National pour la première fois depuis la saison 2000-2001, année où le club est remonté en Ligue 2.

Après 14 journées de championnat, l'entraineur Serge Romano est licencié à cause du mauvais départ de l'Amiens SC. L'équipe pointe alors à la  place du classement à 10 points du podium avec seulement 4 victoires. Ludovic Batelli devient alors le nouvel entraineur de l'Amiens SC, fonction qu'il avait déjà occupée de 2006 à 2008.

Malgré ce changement d'entraineur, l'équipe ne parvient pas à redresser la pente et termine à une décevante  place.

Résumé de la saison

Joueurs et encadrement technique

Effectif et statistiques

Transferts

Résultats

National

Coupe de France

Coupe de la Ligue

Statistiques

Temps de jeu

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

 Site officiel de l'Amiens SC

Amiens SC
Saison de l'Amiens SC